Miejscowości w Kanadzie:
 Athens w Ontario
Miejscowości w USA:
 Athens – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Limestone
 Athens (a. Athens-Clarke County), miasto w stanie Georgia
 Athens – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Menard
 Athens – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Athens – wieś w stanie Luizjana, w parafii Claiborne
 Athens – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Athens – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Athens – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Athens – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Athens – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Athens – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie McMinn
 Athens – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Henderson
 Athens – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mercer
 Athens – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Athens – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Athens (ang. Athens Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
 Athens (ang. Athens Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Athens (ang. Athens Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Athens (ang. Athens Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Athens (ang. Athens County) – w stanie Ohio